Ферула заилийская () — вид многолетних растений рода Ферула семейства Зонтичные (Apiaceae).

Распространение 
Ареал находится в Средней Азии, Памиро-Алай.

Произрастает на скалах в альпийском и субальпийском поясах.

В Казахстане встречается в Тарбагатае, Джунгарском, Заилийском и Кунгей Алатау, в Западном Тянь-Шане.

Описание 
Корень стержневой, утолщенный, шейка деревянистая, ветвистая, ветви короткие, окутанные волокнами и черешками отмерших листьев.

Стебли в числе нескольких, 40—70 см высотой, круглые, гладкие, как и листья, сизые и голые, вверху немного ветвящиеся.

Прикорневые листья собраны по нескольку, черешковые, черешки круглые, около пластинки сочлененные, последняя в очертании широкоромбическая, многократно перисто-рассечённая на мелкие ланцетовидные или ланцетовидно-яйцевидные, толстоватые, 3—10 мм длиной, дольки, иногда надрезанные на несколько лопастей.
Стеблевые листья с уменьшенной пластинкой сидят на ланцетовидных влагалищах, верхние без пластинок.

Зонтики 10—18-лучевые, без обвёрток и обвёрточек, лучи неравные, до 8 см длинной, растопыренные, зонтики 10—20-цветковые.

Лепестки 1 мм дл.;

Плоды эллиптические, сизоватые, 6—7 мм дл., спинные ребра их нитевидные, едва выдающиеся.

Цветение идёт в июле, плодоношение — в августе.

Примечания

Ссылки 
 

Ферула
Флора Азии